(chat sauvage en anglais) peut faire référence à :

Wildcat est un personnage de DC Comics.
Wildcats est un film de 1986 avec Goldie Hawn.
Wildcat est une musique de Ratatat dans leur album Classics.
Wildcat est une bière produite par Labatt.
Wildcat est un film réalisé en 1942 par Frank McDonald.
Wildcat sont des montagnes russes du parc Hersheypark.
WildCat sont des montagnes russes du parc Cedar Point.
Le Grumman F4F Wildcat est un chasseur de l'United States Navy.
La Buick Wildcat est un modèle de véhicule du constructeur automobile Buick.
 L'AgustaWestland AW159 Wildcat est un hélicoptère militaire européen.